Список флагов субъектов Российской Федерации.

С 30 сентября 2022 года в Российской Федерации насчитывается 89 субъектов — 24 республики, 9 краёв, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.

В настоящее время у каждого субъекта федерации есть флаг, являющийся его официальным символом.

Флаги республик

Флаги краёв

Флаги областей

Флаги городов федерального значения

Флаг автономной области

Флаги автономных округов

Флаги упразднённых субъектов

Примечания

См. также 
 Гербы субъектов Российской Федерации

Ссылки 
 О флагах субъектов РФ на официальном сайте Российского центра флаговедения и геральдики
 О флагах субъектов РФ на сайте «Флаги мира» (англ.яз.)

Субъекты